Carbonare – frazione del comune italiano di Capriana
Carbonare – frazione del comune italiano di Folgaria, teatro nel 1945 dei fatti di Carbonare 
Alessandro Carbonare – clarinettista italiano

Pagine correlate
Carbonara
Carbonari (disambigua)
Carbonaria
Carbonaro (disambigua)

Altri progetti